Cornell může být:

příjmení
 Eric Allin Cornell (* 1961) – americký fyzik
 Chris Cornell (1964–2017) – americký zpěvák a hudebník

křestní jméno
 Cornell Capa (1918–2008) – maďarsko-americký fotograf
 Cornell Dupree (1942–2011) – americký kytarista
 Cornell Glen (* 1981) – trinidadsko-tobažský fotbalový útočník